Adrián Nicolás Luna Retamar (Montevidéu, 12 de abril de 1992) é um futebolista uruguaio que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Defensor Sporting.

Foi expulso na final do campeonato sulamericano de 2011

Ligações externas
Ficha de Adrián Luna no site oficial do Defensor 

Futebolistas do Uruguai
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol Sub-20
Futebolistas do Defensor Sporting Club
Futebolistas do Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona
Futebolistas do Club Gimnàstic de Tarragona
Futebolistas do Centre d'Esports Sabadell Futbol Club
Futebolistas do Club Nacional de Football
Naturais de Montevidéu